semiosis ist der englische, insbesondere von Charles Sanders Peirce benutzte Ausdruck, der im Deutschen mit Semiose übersetzt wird.

 Semiosis ist der Name einer semiotischen Zeitschrift: Semiosis. Zeitschrift für Semiotik und ihre Anwendungen (1976)